Kelang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Kelang (ö i Indonesien), Moluckerna, 
 Batu Garam, ö, Kepulauan Riau,

Malaysia 

 Klang (delstatshuvudstad), Selangor, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar